Žegulja (Federacja Bośni i Hercegowiny) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Stolac
 Žegulja (Republika Serbska) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Berkovići